Ait Erkha kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Erkha, stamområde, Souss-Massa-Draâ, 
 Ait Erkha (kommun i Marocko), Souss-Massa-Draâ, Tiznit, 

Robotskapade Marockoförgreningar